Alliance Sportive de Cotonou é um clube de futebol do Benim. Seu último registro na primeira divisão do país foi em 1959.

Clubes de futebol do Benim